Селестина:

 Селестина — средневековая драматизированная новелла, прообраз плутовского романа.